Grand Theft Auto Mission Pack #1: London, 1969 (обычно упоминается как Grand Theft Auto: London 1969, сокращённо — GTA: London '69) — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с открытым миром, разработанная Rockstar Canada и выпущена на ПК (под операционные системы Windows и MS-DOS) и консоли PlayStation, весной  года. Портированием на консоль занималась студия Runecraft.

Описание 

GTA: London 1969 является второй игрой в серии Grand Theft Auto и первым дополнением для игры Grand Theft Auto,  года. Она предлагает 32 совершенно новых миссий, а также в общей сложности 30 новых автомобилей соответствующего временного периода. Игра очень похожа на оригинальную Grand Theft Auto, потому что использует тот же игровой движок, а миссии, заставки и игровые сессии представлены в том же виде, что и в первоначальной игре. Для игры в GTA: London 1969 на PlayStation требуется наличие диска с оригинальной GTA, на ПК также требуется установленная оригинальная игра.

Действие игры происходит в Лондоне 1969 года. Игроку снова предстоит выполнять различные миссии в роли преступника, поднимаясь по карьерной лестнице организованной преступности. Временной сеттинг позволил разработчикам добавить в игру множество отсылок к культуре 60-х годов, включая внешность персонажа, напоминающего Джеймса Бонда, и использование характерного жаргона. В диалогах GTA: London 1969 можно встретить такие запомнившиеся фразы, как «Oi, stop right there!», «You’re nicked!» и «You’re brown bread!». И разумеется, в игре соблюдается левостороннее движение, принятое в Великобритании.

Также для GTA было выпущено второе дополнение: GTA: London 1961, в которое вошли набор новых миссий, нового транспорта, диалогов, а также карта, которую можно бесплатно скачать на веб-сайте GTA: London 1969 . Для работы этого дополнения требуется GTA: London 1969, для работы которого, в свою очередь, требуется оригинальная Grand Theft Auto.

Музыка 
Компакт-диск с игрой Grand Theft Auto: London 1969 также выступает в качестве Audio-CD с саундтреком. Под звуковой дорожкой № 1 выступают данные игры, что бы воспроизвести музыку, пользователю нужно переключить на дорожку № 2.

Радиостанции 

 Bush Sounds
На радиостанции играют две регги-композиции группы The Upsetters, выпущенные синглом на стороне «А» и «Б».
 Список композиций:

  — «» (1969)
 The Upsetters — «Dollar in the Teeth» (1969)

 Groovy Baby
 Список композиций:

  и  — «Le Malizie Di Venere — Seq. 3» (1969)

 Heavy Heavy Monster Sounds
Регги-ориентированная радиостанция, где звучат композиции двух разных групп.
 Список композиций:

  — «» (1969)
  — «Skinhead Moonstomp» (1970)

 Blow Up Radio
 Список композиций:

 Риц Ортолани — «Beat Fuga Shake» (1967)

 Kaleidoscope
 Список композиций:

  и  — «Hot Camera Shake» (1967)
 Франческо Де Мази и Алессандро Алессандрони — «L’Uomo Che Saprà» (1967)

 Out On Beat
 Список композиций:

  и  — «Tema di Londra M. 1» (1967)
 Риц Ортолани — «Latin Quarter» (1969)

 Primary Performance
Трек № 1 взят из саундтрека итальянского джалло-фильма «Одна на другой»; № 2 из «Тереза – воровка».
 Список композиций:

 Риц Ортолани — «The Roaring Twenties» (1969)
 Риц Ортолани — «Teresa L’Illusa» (1973)

 Radio Endora
Все композиции взяты из саундтрека к итальяно-французскому фильму «Записная книжка Тиффани».
 Список композиций:

 Риц Ортолани — «Tiffany Sequence M. 8» (1967)
 Риц Ортолани — «Tiffany Sequence M. 22» (1967)

 Westminster Wireless
 Список композиций:
Все композиции взяты из саундтрека к итальяно-немецкому фильму «Венера в мехах».

  и  — «Le Malizie Di Venere — Seq. 3» (1969)
 Пьеро Умилиани и Джанфранко Ревербери — «Le Malizie Di Venere — Seq. 4» (1969)
 Пьеро Умилиани и Джанфранко Ревербери — «Le Malizie Di Venere — Seq. 6» (1969)

 Day of Hell
 Список композиций:

 Rockstar Games — «Saturday Nite at Dirty McNasty’s» (1999)
 Rockstar Games — «Book 'Em (Murder One)» (1999)

 Classical FM
 Список композиций:

 Rockstar Games — «GTA Pomp» (1999)

 Groovy Beats
 Список композиций:

 Rockstar Games — «Spy Theme» (1999)

 Funktastic
 Список композиций:

 Rockstar Games — «Austin Allegro Drag Race» (1999)

Восприятие

Критика и отзывы 
После выхода Grand Theft Auto: London 1969 получила смешанные отзывы критиков. На сайте GameRankings, который показывает средний рейтинг игры в виде процентного отношения к 100, рассчитал оценку версии для Microsoft Windows в районе 75 %, основываясь на девяти обзорах, в то время как портированная версия дополнения для PlayStation набрала 69 % на основе одиннадцати обзоров.

В основном дополнение рассматривали как нечто, вносящее незначительные улучшения к оригинальной игре Grand Theft Auto. Джефф Герстманн из GameSpot отметил, что игре «всё ещё удаётся быть достаточно весёлой», но пришёл к выводу, что «на самом деле ей не под силу тягаться с тремя оригинальными городами GTA». Рон Дулин, также из GameSpot, выявил, что «GTA: London 1969 имеет не так уж и много нового», кроме чисто косметических изменений, однако «все игровые проблемы [из основной игры] остались». Он подверг критике отсутствие развития игры, ссылаясь на «плохое управление, разочарование в дизайне миссий и посредственную графику». Рецензент из Eurogamer подтвердил, сказав, что «как и оригинальная игра, она выглядит не очень хорошо. Графика имеет высокую степень пикселизации, а скроллинг изображения не плавный и не самый приятный для глаз». В более позитивном обзоре Джея Бэр из IGN подчеркнул, что «GTA: London 1969 имеет 36 новых миссий, 30 новых автомобилей и самое главное, неограниченные возможности для совершения криминальных действий», хотя и признал, что «игровой процесс с открытым миром на самом деле не заставляет вас делать что-то иное [по сравнению с оригинальной GTA]».

В отличие от аспектов управления и визуально составляющей, звук в игре получил всеобщие положительные отзывы. Дуг Перри из IGN, признал «самым привлекательным в GTA: London, это её точно переданную ретро музыку 60-х годов». Джея Бэр согласился, заявив, что «саундтрек создает потрясающую лондонскую атмосферу», а в обзоре Eurogamer было сказано, что «превосходная музыка» — это то, что «добавляет игре плюсов».

Продажи 
Версия Grand Theft Auto: London 1969 для PlayStation стала бестселлером в Великобритании. По данным сайта , на 1 апреля  года, было продано 110 тыс. копий игры для PlayStation.

Награды

См. также 

 Grand Theft Auto Mission Pack #2: London, 1961 — расширение к GTA: London 1969 и второе дополнение к Grand Theft Auto.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 

Grand Theft Auto
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры 1999 года
Компьютерные игры, разработанные в Канаде
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры для Windows
Игры для PlayStation
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные Rockstar North
Компьютерные игры, разработанные Rockstar Toronto
Компьютерные игры, изданные Rockstar Games
Дополнения к компьютерным играм
Grand Theft Auto (игра)
Компьютерные игры, спродюсированные Дэном Хаузером